Джалал Фуад оглы Кенгерли (; ) — азербайджанский режиссёр, музыкант, фотограф. Он снял музыкальные видеоклипы для многих известных артистов, в том числе Мурад Ариф, Роя, Тунзаля Агаева, Зульфия Ханбабаева, Аббас Багиров, Замиг Гусейнов, Сафура Ализаде.

Биография 
Джалал Кенгерли родился 6 июля 1992 года в городе Баку. В 2009 году поступил в Азербайджанский государственный экономический университет.

В 2014-ом году в Азербайджанском государственном университете культуры и искусство прошла персональная выставка «Мгновения жизни» ().

Он женился в 2017 году имеет двоих детей.

Проекты

Видеоклипы 
 Мурад Ариф - İnşallah (2015) 

 Эльчин Джафаров - Sözüm ona (2016) 

 Эльчин Джафаров - İlk & son (2016) 

 Эмиль Бадалов - Həyat yoldaşım (2017) 

 Рамал Исрафилов - Gizli aşiqlər (2017) 

 Мурад Ариф - Partlat (2017) 

 Эльмар Юнис - Cəhənnəm (2018) 

 Тунзаля Агаева ft. Хайям Нисанов - Səninlə mən (2019)

 Аббас Багиров - Sevgilim (2020) 

 Аббас Багиров, Зульфия Ханбабаева, Тунзаля Агаева, Хайям Нисанов - Шуша возвращается домой (2020) 

 Замиг Гусейнов - Son nəfəsimizə qədər (2021) 

 Тунзаля Агаева - Mənim əsgər sevgilim (2021) 

 Роя - Sənə qədər (2021) 

 Тунзаля Агаева - Yol açıqdır (2021) 

 Сафура Ализаде - Ağla (2021)

Социальные видеоролики 
 Я отличаюсь – я один из вас () (2016) 

 Все будет хорошо () (2018) 

 Голос Карабаха () (2020) 

  () (2021)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Азербайджанского экономического университета‎
Режиссёры Азербайджана